Il singolare del torneo di tennis Betty Barclay Cup 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Venus Williams 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Venus Williams (finale)
 Kim Clijsters (campionessa)
 Martina Hingis (semifinali)
 Justine Henin (quarti di finale)

 Jelena Dokić (semifinali)
 Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Betty Barclay Cup 2002